Алекса́ндр Гаври́лович Афана́сьев (; ) — русский  на меди первой половины XIX века.

Биография 
Из московских мещан.
Работал в Москве в период времени с 1816 по 1856 год. В 1827 году был избран в соревнователи Московского общества истории и древностей российских. В 1840—1850 годах в Москве содержал металлографическую мастерскую, где печатались, между прочим, гравированные им изображения «66-ти российских государей от Рюрика до Николая I» (1847) и другие листы. 

Исполнял гравюры: виды городов и монастырей, изображения святых, портреты.

Работал для Московской синодальной типографии, Московского университета, выполнял заказы Киево-Печерской лавры, журнала «Московский телеграф».

Его работы хранятся в Тульском областном художественном музее.

Примечания

Литература 
 
 
 

Гравёры XIX века
Гравёры Российской империи